Сталинград () — компьютерная игра в жанре пошаговой военной стратегии. Выпущена компанией Cases Computer Simulations в 1988 году для ZX Spectrum 48K/128K. Игра написана Кеном Врайтом, распространялась компанией Cases Computer Simulations. Стоимость игры составляла £9.95 за аудиокассету и £12.95 за версию на дискете.

Сюжет 
Игра представляет собой симулятор одного из эпизодов Второй мировой войны — Сталинградской битвы. В этом сражении русским войскам противостояла коалиция немецких и румынских войск. Игроку предстоит оказаться на месте командующего немецкими войсками.

Геймплей 
Графикой и управлением Сталинград аналогичен другой игре Кена Врайта «Overlord». Под командованием игрока пехота, танки и моторизованные части немецких и румынских войск. Особенность игры в том, что нельзя отдавать приказы отдельным юнитам, а только целым подразделениям.

Игры для ZX Spectrum